Thiago Alves – brazylijski siatkarz
 Thiago Alves – brazylijski tenisista
 Thiago Alves – brazylijski zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA) oraz boksu tajskiego